«Франкфурт 1880» () — немецкий регбийный клуб из Франкфурта-на-Майне, выступающий в регбийной Бундеслиге.

История 
Клуб основан в 1880 году путем слияния двух местных команд. Регби быстро приобрело популярность, и «Франкфурт» стал первой немецкой командой которая отправилась в Англию, играть с лондонским клубом «Блэкхит» в 1894 году. От англичан были переняты клубные цвета. В 1910 году клуб выиграл свой первый национальный титул во втором розыгрыше чемпионата Германии по регби. В 1914 году клуб сменил название на нынешнее. В 20-х годах клуб еще несколько раз выигрывал чемпионство и несколько раз играл в финале. «Франкфурт» до и после войны ездил в Англию для встреч с английскими регбистами из Оксфорда. 

В послевоенное время клуб лишь дважды играл в финалах 1952 и 1969 годов и оба раза проиграл. С образованием регбийной Бундеслиги в 1971 году клуб окончательно утрачивает ведущие позиции в стране и в 1999 году вылетает во второй дивизион. В 2005 клуб возвращается в элиту немецкого регби. Клуб берет под свою опеку бизнесмен Ули Бизио, сам бывший игрок, который многое сделал, чтобы клуб стал профессиональным. 

В первом же сезоне после возвращения, во многом благодаря подписанию легионеров (например в клубе играл участник двух (2003 год и 2007 год) Кубков мира фиджиец Билл Гадоло), клуб заканчивает чемпионат на первой строчке, но проигрывает финал. В сезоне 2007/2008 снова повторяется успех в регулярном чемпионате и клуб побеждает в финале плей-офф, выиграв свой пятый национальный титул, спустя 83 года после предыдущей победы. Следующий сезон и шестой титул чемпионов. В период 2010-2017 годов клуб немного утрачивает лидирующие позиции, доминирует другой профессииональный клуб «Хайдельберг». В 2019 году клуб снова становится чемпионом спустя 10 лет, обыграв в финале «Хандшусхайм» 22-12.

В сезоне 2020 года клуб стал участником только что созданной Континентальной клубной регбийной лиги

Олимпийские игры 
На Летних Олимпийских играх 1900 года сборная Германии была фактически клубом «Франкфурт 1880». Немцы выиграли серебряные медали в регбийном турнире.

Достижения 
Бундеслига:
Победитель(7): 1910, 1913, 1922, 1925, 2008, 2009, 2019
Кубок Германии:
Победитель (3): 2007, 2009, 2010
Кубок Северного моря (Регбийный кубок Бельгии, Германии, Нидерландов):
Победитель (1): 2012

Примечания

Ссылки 
https://www.sc1880.de/rugby/

Регбийные клубы Германии
Спортивные клубы Франкфурта-на-Майне